Primera División 2008 (Chili)
 Primera División 2008 (Argentinië)
 Primera División 2008 (Uruguay)
 Primera División 2008 (Paraguay)
 Primera División 2007/08 - Spanje